Forevermore – minialbum zespołu Shadows Fall;
 Forevermore – album zespołu Whitesnake.